Пи́кки () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Пикки, Армандо (1935-1971) - итальянский футболист, полузащитник, тренер.
 Пикки, Джованни (1571 — 1643) — итальянский композитор, органист, лютнист и клавесинист.
 Пикки, Фабио (род. 1975) - итальянский пловец  ластах.